Aiolopus är ett släkte av insekter. Aiolopus ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräshoppor
Aiolopus